Фердина́ндо Мари́я Поджо́ли (; 15 декабря 1897, Болонья, Эмилия-Романья, Италия — 2 февраля 1945, Рим, Лацио, Италия) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.

Биография 
В 1928—1932 годах работал критиком в журнале «Cinematografo». Потом работал помощником режиссёра и монтажёром. В 1936 году дебютировал как режиссёр («Холодное оружие»). Снимал с виду незатейливые комедии, которые тем не менее содержали социальные мотивы, что позволило многим критикам отнести творчество Поджоли к мастерам «сумеречного реализма». Был сценаристом и монтажёром большинства своих фильмов. Покончил с собой.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Холодное оружие / Arma bianca
  — Богатство без завтрашнего дня / Ricchezza senza domani
  — Прощай, молодость! / Addio, giovinezza!
  — Песнь любви / L'amore canta
  — Слушаюсь, госпожа / Sissignora (по Стено)
  — Укрощение строптивой / La bisbetica domata (по Шекспиру)
  — Гражданская смерть / La morte civile
  — Ревность / Gelosia (по роману Луиджи Капуано «Маркиз Роккавердина»)
  —  / L'amico delle donne
  —  / Sogno d'amore
  — Шляпа священника / Il cappello da prete
  — Сёстры Матерасси / Sorelle Materassi

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 325

Ссылки 
 
 Фердинандо Мария Поджоли на сайте КиноПоиск